Чарльз Фредерик Мански (;) — американский экономист, член попечительного совета и профессор экономики Северо-Западного университета.

Член Национальной академии наук США (2009), член-корреспондент Британской академии.

Биография 
Чарльз родился 27 ноября 1948 года в Бостоне, штат Массачусетс в семье Самуила и Эстель Жан (Зонн) Мански и с братьями Марком и Ричардом Мански.

Мански закончил в 1966 году Бостонскую латинскую школу, а в 1970 году получил степень бакалавра по экономике в Массачусетском технологическом институте. В 1973 году был удостоен докторской степени по экономике в Массачусетском технологическом институте.

Преподавательскую деятельность начал в 1973—1977 годах в должности ассистента профессора, ассоциированного профессора в 1977—1980 годах в Школе городских и общественных дел при  университете Карнеги — Меллона. Продолжил ассоциированным профессором экономики в 1979—1983 годах в  Еврейском университете в Иерусалиме
С 1983—1998 годах полный профессор экономики в Висконсинском университете в Мадисоне. В 1988—1991 годах был директором Института исследований бедности при Висконсинском университете в Мадисоне. С 1997 года член попечительского совета, профессор экономики Института политических исследований Северо-Западного университета, заведующий кафедрой экономики Института политических исследований Северо-Западного университета в 2007—2010 годах. Председатель попечительского совета панельных исследований «Динамика доходов» в 1994—1998 годах.

Был помощником редактора  в 1978—1984 годах, Журнала американской статистической ассоциации в 1983—1985 годах и в 2002—2004 годах, Econometrica в 1980—1988 годах, , , соредактором «Econometric Society Monograph Series» в 1983—1988 годах, редактором журнала  в 1991—1994 годах, членом редколлегии .

В настоящий момент является членом Эконометрического общества с 1984 года, членом Американской ассоциации содействия развитию науки с 1991 года, членом  с 1992 года, членом попечительского совета Северо-Западного университета с 1997 года, партнером  с 2001 года, членом Национальной академии наук США с 2009 года, членом-корреспондентом Британской академии с 2014 года, членом  с 2016 года.

 Семья
Чарльз Мански женился на Кэтрин Фаулер Мосс 20 февраля 1972 года, у них родился сын  (род. 16.07.1974) и дочь Ребекка.

Награды 
За свои достижения в области экономики был удостоен рядом наград:
 1969 — премия Стюарта от  Массачусетского технологического института,
 1970 — грант от  Национального научного фонда,
 1984 — премия Ромнеса от Висконсинского университета в Мадисоне,
 2006 — honoris causa Римского университета Тор Вергата
 2015 — Clarivate Citation Laureates.

Библиография 

 Manski C.F. Public Policy in an Uncertain World: Analysis and Decisions — Cambridge: Harvard University Press, 2013
 Manski C.F. Identification for Prediction and Decision — Cambridge: Harvard University Press, 2007
 Manski C.F. Social Choice with Partial Knowledge of Treatment Response — Princeton: Princeton University Press, 2005
 Manski C.F. Partial Identification of Probability Distributions — New York: Springer-Verlag, 2003
 Manski C.F. Identification Problems in the Social Sciences — Cambridge: Harvard University Press, 1995
 Manski C.F. Analog Estimation Methods in Econometrics — London: Chapman and Hall, 1988
 Manski C.F., Wise D. College Choice in America — Cambridge: Harvard University Press, 1983.

Примечания 

Выпускники Школы гуманитарных наук, искусств и социальных наук Массачусетского технологического института
Члены Национальной академии наук США